Corso steht für:

 Via del Corso in Rom
 Corso Kino, Anfang des 20. Jahrhunderts ein (Uraufführungs-)Kino in Budapest
 Berliner Sportclub Corso 99, durch Fusion aufgegangen im WFC Corso 99/Vineta

Corso ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Corso (1916–1985), Bischof von Maldonado-Punta del Este
 Bill Corso, US-amerikanischer Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Daniel Corso (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Eugenio Dal Corso (* 1939), italienischer Ordensgeistlicher und Kardinal
 Gianluca Dal Corso (* 2001), italienischer Beachvolleyballspieler
 Gregory Corso (1930–2001), US-amerikanischer Dichter
 Heini Fischer-Corso (1921–1990), Schweizer Grafiker 
 João Corso (1928–2014), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Campos (Brasilien)
 John W. Corso (1929–2019), US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector
 Mario Corso (1941–2020), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Rinaldo Corso, italienischer Geistlicher, Gelehrter und Bischof von Strongoli
 Sampiero Corso (1497–1567), korsischer Edelmann, Freiheitskämpfer und Volksheld

Siehe auch:

 Cors
 Corzo
 Korso